Krishna puede referirse a:

Personajes religiosos 
 Krishná (‘negro’ en sánscrito) es un dios hindú, octavo avatar de Vishnú.
 Krishná: otro nombre de Árjuna (uno de los cinco hermanos Pāndavas, el mejor amigo y discípulo del dios Krishná).
 Krishná Duaipāyana (‘el oscuro nacido en una isla’): otro nombre de Viasa, el mítico escritor de los Vedas.
 Krishnā Pānchali (‘la oscura princesa de Pañchala’): otro nombre de Draupadī, la esposa de los cinco hermanos Pāndavas.
 Krishnā (‘negra’): otro nombre de la diosa Durgā (tal como aparece en el capítulo Virata Parva del Mahabhárata).

Lugares geográficos 

 El río Krishná, que corre a través de Maharashtra, Karnataka y Andhra Pradesh.
 El distrito Krishná, un departamento de Andhra Pradesh, llamado así por el río Krishná.
 El término krishná representa también a la Luna nueva (‘oscura’) como opuesto a shukla (‘blanco’), la Luna llena.

Personas 

 Krishna Bhanji, nombre civil del actor británico Ben Kingsley (1943–).
 Krishna Deva Raya (1509-1529), legendario majarash del Imperio vijayanagara.
 Roy Krishna (1987-), futbolista fiyiano.